Стен Смит је освојио турнир. У финалу је савладао Хуана Хисберта са 7:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Прва група

Друга група

Доња половина

=Трећа група

Четврта група

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1971.